Байша (, ) — село в Сербии, в общине Бачка-Топола, в Северно-Бачском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Бачка. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 2568 жителей (по переписи населения 1991 года — 2745 жителей).

Демография 
В селе Байша, по переписи 2002 года проживали 2049 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 41,4 лет (39,2 года у мужчин и 43,5 года у женщин). В селе есть 996 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,58.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Дворец в Байше

Населённые пункты Воеводины